La neige rouge est une fine couche colorée qui recouvre certaines étendues de neige. Il s'agit d'une efflorescence algale, constituée de microalgues classées parmi les algues vertes mais colorées en ocre, orange ou rouge par différents pigments.
 La Neige rouge est l'épisode 21b de la première saison de la série télévisée La Cinquième Dimension.